Ornament – ozdobnik
 ornament (sztuka)
 ornament (muzyka)
 ornament (poligrafia)